Нові Плани - історична місцевість  у Дніпрі.
 Нові Плани - історична місцевість у Кам' янському.
Нові Плани - мікрорайон у Кіровському районі Макіївки.